HC Dinamo Minsk (Гандбольный клуб Динамо Минск) är en belarusisk tidigare handbollsklubb från Minsk, grundad 2008 och nedlagd 2014.

Externa länkar 
 

Handbollsklubbar i Belarus